Данная статья представляет собой список всех матчей, которые провела национальная молодёжная сборная Украины по хоккею с шайбой с момента создания, начиная с выступления в ноябре 1992 года в квалификационном турнире Чемпионата мира в группе C в Минске (). В список включены официальные матчи украинской сборной, проведенные под эгидой Международной федерации хоккея с момента вступления в эту организацию 6 мая 1992 года.

По состоянию на 1 июня 2020 года

Молодёжная сборная Украины провела 153 матча на уровне первых национальных сборных, из которых она победила в 70 играх, проиграла 75 поединков и 8 свела вничью, разница голов 449 : 502 , в том числе:
 В рамках чемпионатов мира всех уровней (включая квалификационные игры) — 153 матча: 70 побед, 75 поражений, 8 ничьих; разница голов 449:502

Примечания

См.также 
 Список матчей сборной Украины по хоккею с шайбой
 Список матчей юниорской сборной Украины по хоккею с шайбой
 Список матчей женской сборной Украины по хоккею с шайбой

Ссылки 
 Федерация хоккея Украины
 Украина на официальном сайте ИИХФ
 Молодёжная сборная Украины по хоккею с шайбой на сайте nationalteamsoficehockey.com
 Статистика молодёжной сборной Украины на сайте «Хоккейные архивы»
 Матчи молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой на сайте «ГНЕЗДО»

Сборная Украины по хоккею с шайбой